O Campeonato Europeu de Fórmula 3 da FIA de 2015 foi a quarta edição da categoria sob chancela da FIA, e a 24ª da história, incluindo a primeira versão, entre 1975 e 1984, e a Euroseries, entre 2003 e 2012.

Equipes e pilotos
Todas as equipes competiram com chassis Dallara, e 35 pilotos disputaram o campeonato.

Calendário de provas

Ligações externas 
 Website oficial da Fórmula 3 Euroseries

2015
Europeia 2015
2015 no automobilismo